Kasli beschreibt:

die russische Stadt, siehe Kasli
den gleichnamigen Rajon, siehe Rajon Kasli